Canyon City pode referir-se a:
Canyon City (Oregon), cidade do estado norte-americano do Oregon
Canyon City (Yukon), cidade fantasma
Cañon City, cidade do estado norte-americano do Colorado
Gitwinksihlkw, antes chamada Canyon City.

Desambiguação